Bieg łączony kobiet na 15 km był jedną z konkurencji na XXXVI Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym. Odbył się 23 lutego 2013 na trasie we włoskich Dolomitach. Tytuł sprzed dwóch lat obroniła Norweżka Marit Bjørgen, pozostałe miejsca na poduium zajęły jej rodaczki: druga była Therese Johaug, a trzecia Heidi Weng.

Wszystkie zawodniczki startowały razem i biegły 7,5 km techniką klasyczną. Po przebiegnięciu tego dystansu, zawodniczki zmieniały narty i pozostałą część trasy biegły techniką dowolną.

Wyniki

Bibliografia 
 

Mistrzostwa Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013